Partido Nacional Liberal o Partido Liberal Nacional es el nombre de los siguientes partidos políticos:
 Partido Liberal Nacional en Alemania;
 Partido Nacional Liberal en Andorra;
 Partido Liberal Nacional en Dinamarca;
 Partido Liberal Nacional en el Líbano;
 Partido Liberal Nacional en México;
 Partido Liberal Nacional en Panamá;
 Partido Liberal Nacional en Reino Unido;
 Partido Nacional Liberal en Rumania;
 Partido Nacional Liberal en El Salvador.